Nikolaevo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Nikolaevo (ort), Stara Zagora, obsjtina Nikolaevo, 
 Lom (ort i Bulgarien, Montana, Obsjtina Lom), 
 obsjtina Nikolaevo, kommun, Stara Zagora, 
 Nikolaevo (distrikt i Bulgarien, Pleven), Obsjtina Pleven, 
 Nikolaevo (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Sliven, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar